Смилян — топоним:
 Смилян (Болгария) — село в Болгарии
 Смилян (Хорватия) — село в Хорватии, место рождения Николы Теслы.

См. также 
 Смоляны
 Лихополье (Гадячский район) (историческое название — Смиляны)